—  персонаж манги та аніме Ванпанчмен, 19-річний кіборг і самопроголошений учень Сайтами. Його головні пріоритети — боротьба в ім'я справедливості і нескінченні спроби одержати силу.

Зовнішність 
Генос укомплектований просунутим механічним тілом підліткової моделі. У нього бліде обличчя, світлі колючі волосся, яскраво-жовті зіниці і чорні склери. З одягу, як правило, носить світлі майки, чорні штани і не особливо примітні черевики.

Цікавий факт: Генос володіє декількома змінними наборами для переозброєння власних рук. Найбільш яскраві тому приклади — стандартний бойовий варіант (який він використовував при спарингу з Сайтамою) і важке озброєння (застосовувалося при спробі ліквідувати метеорит).

Характер 
Надмірно серйозний і холоднокровний персонаж. Він постійно жадає сили і вічно дістає Сайтаму з проханнями його потренувати. Ставши «учнем» Сайтами, поводився досить шанобливо і постійно захищав свого «вчителя» під час діалогів з іншими персонажами. Проте легко розгубив всю свою стриманість, як тільки «учитель» повідав про свою абсурдну «суперпрограму» по отриманню надсили.

У переважній більшості сутичок, Генос поводиться як повний антипод Сайтами (для посилення комічного ефекту і відвертої іронії над пафосом). Незважаючи на те, що в бою він постійно використовує вражаючі техніки, розумні стратегічні ходи і вкрай руйнівну зброю, в результаті, Сайтама завжди перевершує отриманий ефект одним єдиним ударом.

Однак, незважаючи на різницю в силі, старанність Геноса швидко приносить йому славу в супергеройських колах. Завдяки своєму чудовому інтелекту, відразу після реєстрації в «Асоціації героїв», він потрапляє в реєстр героїв S-класу (для порівняння — Сайтама лише з труднощами вдалося пробитися в С-клас). Судячи з усього, він володіє досить непоганим фінансовим станом, що дозволяє йому відновлювати своє тіло після жорстких сутичок і відверто переплачувати своєму «вчителю» за проживання в його квартирі.

Історія

Раннє життя 
У віці п'ятнадцяти років Генос був звичайною дитиною, що живе щасливим життям разом зі своєю сім'єю. Але одного разу на його рідне місто напав знавіснілий кіборг, який знищив безліч мирних жителів (в тому числі і батьків Геноса). Самому йому дивом вдалося врятуватися, але від неминучої смерті його врятував не хто інший, як Доктор Стенч, який проїжджав у місті в пошуках свого збожеволілого кіборга. Прислухаючись благань Геноса, доктор погодився перетворити того в кіборга — так на світ з'явився кібернетичний боєць правосуддя, присягнувшийся, в що б то не стало, відшукати вбивцю своїх батьків.

Протягом наступних чотирьох років, Генос подорожував з міста у місто, попутно знищуючи небезпечних монстрів і всілякі злочинні організації, проте жодного сліду того божевільного кіборга він так і не знайшов.

Здібності 
Незважаючи на юний вік, за його плечима криється значний бойовий досвід, накопичений в незліченних сутичках за ті довгі роки, що він поневірявся по містах перш, ніж зустрівся з Сайтамою (незважаючи на це, сила Геноса не йде ні в яке порівняння з лякаючим рівнем Сайтами).

Кібер модифікації 
Тіло Геноса повністю перебудовано з використанням високотехнологічних бойових імплантів і кібер-протезів, що дають йому неймовірну силу і швидкість, у купі із надчуттєвими сенсорами і можливістю до неймовірно руйнівних атак.
 Ядро — кібернетичне тіло Геноса живить загадкова високотехнологічна сфера під назвою Ядро, розроблена особисто доктором Стенчем. Генос здатний вбудовувати Ядро в плечовий блок, використовуючи його енергію для феноменальних пострілів.
 Броня і змінні запчастини — стійкість і позамежна витривалість Геноса виходить не тільки від броньованого кібернетичного тіла. У бою Генос без побоювання готовий жертвувати кінцівками і бути буквально розірваним на частини. Болі він, судячи з усього, не відчуває, тому продовжує боротися навіть в самому критичному стані. Проте, навіть після найжорстокіших сутичок, він швидко повертається до первинної форми завдяки комплектів змінних запчастин.
 Теплові (лазерні) промені — в долонях Геноса вбудовані спеціальні порти, що дозволяють випускати величезні згустки теплової енергії і язики полум'я на вельми тривалих дистанціях. Постріл його долоні має достатню потужність для повного знищення добре укріпленого будинку (що чітко простежується на прикладі руйнування «Палати еволюції»). Пізніше, під час спарингу з Сайтамою, Генос продемонстрував другий бойовий комплект, що включає множинні порти вздовж обох рук, здатний вивільнити ще більше руйнівної енергії. Крім того, Генос здатний регулювати подачу енергії, перетворюючи руки в сушку після миття тарілок.
 Сенсори — біонічне тіло Геноса містить ряд пасивних і активних сенсорів для безперервного моніторингу оточення і ворожої активності під час бою. Його система сенсорів недосконала, але, тим не менш, досить ефективна, щоб відстежувати пересування високошвидкісних опонентів, таких як Сайтама. Незважаючи на це, корисність системи обмежується швидкістю реакції Геноса.
 Бустери — для збільшення швидкості та маневровості.
 Набір тактичного озброєння проти Сайтами — набір високотехнологічних змінних рук ударного призначення, який Генос використовував в спарингу з Сайтамою, під час арки «Національної асоціації супергероїв». Ззовні цей набір перевершує розміри стандартних рук, особливо в районі плечей і кулаків, до того ж випромінюючи якесь світіння з-поміж захисних пластин. Кулаки і передпліччя в даній моделі здатні вивільняти додатковий набір озброєння. При цьому, сумарна ударна потужність цього арсеналу в рази перевершує стандартну модель (руки випускають відразу кілька променів, які об'єднуються, утворюючи величезний згусток руйнівної енергії). При пострілі з двох рук одночасно, забійний потенціал зростає в геометричній прогресії.
 Посилений прототип переносних рук — прототип переносної посиленої системи озброєння на випадок надзвичайних ситуацій. Представляє з себе громіздкі, броньовані руки чорного кольору, що зберігаються у великому металевому кейсі. Активація і адаптація виробляються прямо в повітрі, буквально за лічені секунди. Після адаптації даного набору, плечі і шия Геноса повністю одягаються в броню, яка також закриває деяку частину його обличчя. Саме під час використання даного комплекту рук, Генос продемонстрував, що здатний витягувати з грудей ядро, адаптуючи його до плечового блоку, щоб вивільнити всю доступну енергію одним руйнівним пострілом.
 Поліпшення G4 — Після поразки робота G4, Генос заміняє свої частини тіла частинами G4, які збільшують його швидкість і силу. Це дозволяє йому не поступатися в швидкості Сонику і навіть в одному із зіткнень відрізати його волосся. Після цієї модернізації дизайн рук Геноса знову змінився.

Стиль бою 
Генос використовує різну, вбудоване в його тіло, зброю і механізми, щоб здійснювати сильні атаки або відвернути супротивників.
 Спалення (焼却, Shōkyaku) — Генос випускає сконцентровані промені з портів вбудованих в долоні, таким чином він може розплавляти і спалювати все на своєму шляху.
 Кулеметний Удар (マシンガンブロー, Mashingan Burō) — противнику завдають серії ударів руками, значно прискорених реактивними двигунами.

Основні битви 
 Генос проти Жінки-Комара — Поразка
 Генос проти Armored Gorilla — Перемога
 Генос проти Carnage Kabuto
 Генос проти Сайтами — Поразка
 Генос проти Метеора
 Генос проти Морського Царя — Поразка
 Генос проти Надзвукового Соника — Перемога
 Генос проти Grizzly Nyah
 Генос проти Гокецу — Поразка

Цитати 
 (Сайтамі) «Все це почалося 4 роки тому… Мені було 15 років і я був нормальною людиною. Навіть у цьому жорстокому світі я мав досить щасливе і мирне життя з моєю родиною. Але одного разу, божевільний кіборг раптово напав на наше місто. Він повністю зійшов з розуму… Я припускаю, що його мозок був пошкоджений під час його трансплантації в тіло кіборга. Він пішов відразу після руйнування всього в місті. Парки, школи, будівлі, мій дім… Звичайно… моя сім'я не вижила. Тільки я дивом залишився в живих, але оскільки я був просто лагідним 15-річним хлопчиком і не вижив би в повній самоті в руїнах міста, якби доктор Стенч не приїхав у місто і випадково не знайшов мене. Доктор Стенч — вчений і переслідував кіборга, щоб зупинити його. Я просив доктора Стенча перетворити мене в кіборга і я був народжений заново як кіборг, який бореться за справедливість. Я дав обіцянку доктору Стенчу знайти кіборга і знищити його.»
 «Я готовий зробити все можливе, щоб стати сильнішими. Однак я не можу собі навіть уявити наближення до сили вчителя.»
 (Посилаючись на Милу Маску) «Він нагадує мене, до того, як я зустрів вчителя. В його серці немає місця жалю. У ньому засіла найсильніша ненависть до всього зла, спрага повністю його викорінити.»
 «Я знищу тебе.»

Цікаві факти 
 Фірмовим жартом є те, що кібернетичне тіло Геноса зазнає серйозної шкоди в кожному бою. Насправді, винятками є його поєдинки з броньованою горилою, Чаранго і Соником. Перший стався за кадром, другий поєдинок закінчився миттєво, а третій завершився нічиєю.
 Голосом Генома є сейю Кайто Ісікава, що озвучує також Тобіо Кагеяму (Haikyuu!), Шуншин Йо (Diamond no Ace), Кохей Ізумі (WorlBAd Trigger) та інших.
 ONE зазначив, що Генос є досить потужним навіть серед героїв S-класу.

Посилання 
 ワンパンマン  
 Офіційний сайт Onepunchman  
 aniDB  
 Fandom Onepunchman   
 Манга Ванпачмен

Дивись також 
One-Punch Man
Сайтама (персонаж)
Тацумакі (персонаж)
Кінг (персонаж)

Чоловічі персонажі аніме та манґи
One-Punch Man